Амапа има више значења:

 Амапа
 Амапа (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Амапа (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Амапа (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Амапа, Ел Почоте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику